Made in America (The Sopranos)
Made in America (filme)
Made in America (álbum de Carpenters)
Made in America (álbum de The Blues Brothers)

Desambiguação